Halo of Stars é um filme de drama americano, escrito e dirigido por Anthony Lucero. Conta com Lily Collins, Holliday Grainger, Stacy Martin, Lukas Haas, e outros. É baseado no poema de Anthony Lucero, The Clown. O filme tem um pano de fundo de um pequeno circo viajante, e se centra em um palhaço europeu e sua filha de 5 anos e como eles se conduzem através dos mistérios cotidianos do amor, da magia e da perda.

Sinopse 
Numa pequena trupe de circo, um palhaço e sua jovem filha viajam pelo país, guiando um ao outro através dos mistérios rotineiros do amor, mágica e perda.

Elenco 
 Lily Collins como Misty Dawn
 Holliday Grainger como Emm
 Harry Treadaway como Chicci
 Stacy Martin como Garota na loja noturna
 Pål Sverre Hagen como The Man
 Jean-Marc Barr como Gerald
 Nikola Djuricko como John
 Keti Mchedlishvili como Keto
 Nutsa Kukhianidze como Sylvia
 János Derzsi como Valentimn

Produção 
O filme está em pós-produção e tem seu lançamento mundial previsto para 2021.

Filmes de drama dos Estados Unidos